Feliks Langenfeld (1850-1931), urzędnik
 Feliks Langenfeld (1888-1936), oficer